La Coppa di Israele 1988-1989 è la 29ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1988-1989

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1988
Pallacanestro nel 1989
Coppa di Israele di pallacanestro maschile